Mit Pfingstmarkt werden verschiedentliche Märkte bezeichnet:

 der seit 1243 stattfindende Pfingstmarkt in Worms
 der seit 1903 stattfindende Pfingstmarkt in Zweibrücken